Diviš ist der Familienname folgender Personen:

 Alén Diviš (1900–1956), tschechischer Maler und Illustrator
 Bohuslav Diviš (1942–1976), tschechischer Mathematiker
 Ivan Diviš (1924–1999), tschechischer Dichter
 Jiří Diviš (* 1956), tschechisch-schweizerischer Unternehmer und Manager
 Lukáš Diviš (* 1986), slowakischer Volleyballspieler
 Peter Diviš (* 1978), slowakischer Volleyballspieler
 Prokop Diviš (1698–1765), tschechischer Priester, Gelehrter und Erfinder

Siehe auch:
 Diwisch